Ирена Лясковская (, 15 марта 1925 — 6 декабря 2019) — польская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Ирена Лясковская родилась 15 марта 1925 года в Кракове. Дебютировала в театре в 1945 году. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе в Варшаве, которую окончила в 1947 году. Актриса театров в Лодзи и Варшаве. Выступала в спектаклях «театра телевидения» в 1961—1997 годах.

Муж — писатель Мечислав Пиотровский.

Избранная фильмография 

  — Стальные сердца / Stalowe serca — Данка, медсестра
  — Последний день лета / Ostatni dzień lata — она
  — Крестоносцы / Krzyżacy — княгиня Александра
  — Гангстеры и филантропы / Gangsterzy i filantropi — директор ресторана
  — Крещённые огнём / Skąpani w ogniu — Марта Хайдукова
  — Сальто / Salto — гадалка Цецилия
  — Марыся и Наполеон / Marysia i Napoleon
  — Всё на продажу / Wszystko na sprzedaż — жена лесничего
  — Человек с ордером на квартиру / Człowiek z M-3 — соседка Томаша
  — Охота на мух / Polowanie na muchy — жена главного редактора
  — Новый / Nowy — служащая
  — Дятел / Dzięcioł — соседка
  — Сколько той жизни / Ile jest życia (только в серии 11)
  — Помни имя своё (СССР / Польша)
  — Доктор Юдым / Doktor Judym — сельчанка
  — Человек из мрамора / Człowiek z marmuru — работница музея
  — Не найдёшь покоя / Nie zaznasz spokoju — Ирена Качмарек, мать Божены
  — Белая мазурка / Biały mazur — госпожа Гейслер
  — Вишни / Wiśnie / Die Weichselkirschen
  — Час «В» / Godzina «W» — мать Терезы
  — Ох, Кароль / Och, Karol — тётка Кароля
  — Кукушка в тёмном лесу / Kukułka w ciemnym lesie — член идентификационной комиссии  — Последний звонок / Ostatni dzwonek — библиотекарь
  — Мария Кюри, почтенная женщина / Marie Curie. Une femme honorable — хозяйка Марии
  — Порнография / Pornografia — Амелия, мать Вацлава

Признание 
 1955 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1979 — Золотой Крест Заслуги.
 1986 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1986 — Медаль «40-летие Народной Польши».
 1987 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Примечания 

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши